Leutenberg ist der Name folgender Orte:
 Leutenberg ist eine Landstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Leutenberg (Thiersheim) ist ein Ortsteil des Marktes Thiersheim im Landkreis Wunsiedel i.F. in Bayern

Siehe auch:
 Leitenberg